Каналетас има више значења:

 Каналетас, Просперо Кастро Торес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каналетас, Сан Антонио (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каналетас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику